Aranea longipes est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Aranea longipes Fuesslin, 1775 est synonyme de Tegenaria domestica (Clerck, 1757)
 Aranea longipes Fabricius 1781 nec Fuesslin, 1775 est synonyme de Nephila pilipes (Fabricius, 1793)

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Araneidae
Agelenidae